Батьки — батько і мати

Також може значити:
 Батьки — село, Полтавська область, Зіньківський район
 Батьки у відповіді — епізод 13 сезону серіалу «Сімпсони»
 Батьки-засновники США — політичні діячі, які відіграли ключову роль в американській революції, проголошенні незалежності США, створенні конституції